Алекса́ндр Андро́нов:
 
 Андронов, Александр Фёдорович (1910—2000) — советский конструктор автомобилей, профессор, главный конструктор МЗМА/АЗЛК (1951—1972). Примечания